Вся правда о медведях () — американский мультсериал производства телеканала Cartoon Network. Автор Дэниел Чонг. Сериал о трёх братьях-медведях — Гризли (Grizzly), Панда (Panda) и Белом (Ice Bear), которые стараются вписаться в общество людей и найти друзей. Основано на веб-комиксе Дэниела Чонга «The Three Bare Bears». Премьера состоялась 27 июля 2015 года. Сериал получил премию «Энни» в категории «Лучшая анимационная телепрограмма для детей» за эпизод «Panda’s Art» (10 серия 3 сезона). В 2020 году на основе мультсериала вышел полнометражный фильм, который завершает всю историю картины, а в 2022 году состоялась премьера спин-оффа, который сосредоточен на детстве и прошлом персонажей.

Сюжет 

Мультсериал основывается на историях жизни трёх приёмных братьев-медведей: Гризли (Гриз), Пандой (Пан-Пан) и Белого. Они пытаются стать популярными среди людей и в Интернете — Панда ходит на свидание и ведёт собственный блог, а Гризли снимает фильмы. Однако это получается довольно неуклюже, но они не унывают и всегда поддерживают друг друга. У медведей есть свой уникальный способ передвижения — «пирамидой» друг на друге, как в цирке. Это своеобразная метафора их родственных отношений.

Основное действие происходит в пещере в Сан-Франциско, в которой живут медведи, однако некоторые серии посвящены их детству и путешествиям.

Персонажи

Медведи 
 Гриз () — медведь гризли, старший брат и лидер группы, очень шумный и общительный. Пытается подружиться со всеми, кто попадается на пути. Снимает фильм про Гвоздодера Джонса, где исполняет все роли сам.
 Панда () — панда. Самый чувствительный и технически развитый медведь, зависим от своих гаджетов и постоянно пытается найти пару на сайте знакомств. Панда — безнадёжный романтик и у него намного меньше уверенности в себе, чем у его братьев. Панда — вегетарианец, у него сильная аллергия на арахис, он рисует в стиле аниме.
 Белый () — белый медведь. Самый малоразговорчивый персонаж. Он часто служит комической развязкой сюжета, говорит о себе в третьем лице и спит в холодильнике всегда с топором. Умеет хорошо вязать. Любит все «холодное». Белый проявил себя заботливым братом, умелым поваром, танцором сальсы, мастером единоборств, он умеет говорить на нескольких языках, например, на корейском, французском, русском и японском. Белый — самый спокойный из братьев, сохраняет свой «холодный» вид даже в самых странных ситуациях.

Периодически появляющиеся персонажи 
 Хлоя Пак () — десятилетняя кореянка, подружилась с медведями пытаясь изучить их для своей научной работы. Хлоя — ребёнок-вундеркинд, она перескочила несколько классов и поступила сразу в колледж. Она любит смотреть Время приключений. Особо привязана к Белому.
 Ном-Ном () — коала, интернет-знаменитость со скверным характером. Знакомится с медведями, когда Гризли признается, что ему нравится YouTube Ном-нома. В нескольких сериях проявляет себя как эгоистичный и жестокий персонаж, что не мешает медведям проявлять к нему сочувствие.
 Чарли () — очень высокий снежный человек, в одиночестве живущий в лесу в окрестностях Сан-Франциско, по соседству с медведями. Знакомится с медведями через веб-сайт с целью пожить у них некоторое время. Чарли привык всегда быть один, совершенно не умеет общаться, но тем не менее, пытается быть хорошим другом. Его постоянно преследуют СМИ, отчего у него появилась боязнь телекамер. Особо дружен с Пандой.
 Ральф (англ. Ralf)— один из антагонистов сериала, который впервые появляется в эпизоде ​​"Ральф". Он второй снежный человек, который появился в сериале.
 Тейбс () — рыжеволосая девушка-рейнджер, которая пошла по стопам матери и со всей харизмой стремится вершить правосудие и восстанавливать справедливость. Иногда её целеустремленность пугает её друзей, медведей. Долгое время она пыталась найти неизвестное науке существо, обитающее в лесу (это Чарли), но инцидент с пожаром отрезвил её. Часто обращается к Гризу за помощью.
 Мистер и миссис Пак () — родители Хлои. Отец — немного строгий мужчина в очках, мать — доброжелательная хозяйка дома, которая больше, чем её супруг, доверяет медведям. Между собою разговаривают на родном корейском, а среди друзей — на английском языке.
 Ёж-пианист — зверёк, который прославился в Интернете игрой на пианино. В рождественском эпизоде является диджеем на дискотеке Ном-Нома. Является пародией на кота-пианиста из видеоролика в YouTube, опубликованного в 2006 году.
 Мартинез () — пожилой рейнджер, напарник Тейбс, который работал ещё с её матерью. Единственный человек, кто спокойно относится к девушке и её поступкам.
 Яна (англ. Yana) — русская девушка, бариста ночного кафе для гиков. Близкий друг Белого, с которым её связывает общее прошлое. Не может простить его за некоторые дела и поступки, но все же очень тепло к нему относится. Появляется в двух сериях «Ледяных ночей Белого». Выяснилось, что она, возможно, является родной дочерью полярника Юрия, что спас и воспитал Белого.

Актёры озвучивания

Пилотная серия

Сезон 1

Сезон 2

Сезон 3

Мини-эпизоды. 1 сезон

Производство 
Шоу создано аниматором Дэниелом Чонгом, который ранее работал для Pixar и Illumination, на основе его веб-комикса «The Three Bare Bears», опубликованного в 2010 году. Исполнитель саундтрека «We’ll Be There» — Эстель.

Примечания

Ссылки 
 
 Мы обычные медведи (https://webarebears.cn-fan.tv/)  – официальный сайт просмотра сериала "Мы обычные медведи" 

Мультсериалы США, запущенные в 2015 году
Мультсериалы-ситкомы США
Мультсериалы канала Cartoon Network
Мультсериалы на английском языке
Мультсериалы о медведях